Superliga Série A 2014-2015 – torneo di pallavolo femminile
 Superliga Série A 2014-2015 – torneo di pallavolo maschile